Хрущо́вая либо Хрущёвая Ники́товка (), село, 
Хрущово-Никитовский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320888501. Население по переписи 2001 г. составляет 683 (329/354 м/ж) человека.

Являлась до 2020 года административным центром Хрущово-Никитовского сельского совета, в который не входили другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Хрущовая Никитовка находится на расстоянии 12 км от Богодухова, в 7 км от ж.д. станции Гавриши и в 2-х км от реки Мерчик (правый берег).
По селу протекает безымянный ручей на котором созданы многочисленные запруды.

В 2-х км ниже по течению находится пгт Шаровка.
Село окружено лесными массивами (дуб).

В 3-х км проходит автомобильная дорога .

Происхождение названия 
Село носит имя основателя — полковника Уманского казацкого полка Никиты Кондратьевича Сененко, которому дан был жалованный лист на село в 1676 году.

С 1738 года у Никитовки появился новый владелец, нежинский полковник Иван Семёнович Хрущов (Хрущёв, Иван Семёнович); потому к названию села прибавилось уточнение "Хрущо́вая".

Никакого отношения к Генсеку ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущёву название села не имеет.

История 
 1676 — дата основания Никитовки полковником Никитой Сененко.
 По ведомости 1785 года в Хрущовой Никитовке было 821 душ мужских, 703 женских; при 5309 десятинах земли.
 Население в 1966 году составляло 1747 человек; здесь действовал колхоз имени Климента Тимирязева с 2400 га угодий, выращивавший озимую пшеницу и сахарную свеклу; в селе работали восьмилетняя школа, клуб, библиотека.
 При СССР в селе был организован и работал колхоз имени Тимирязева, в котором были весовая, комната специалистов, механическая мастерская, детский сад, столовая, две молочно-товарные фермы (МТФ № 1 и № 2).

Экономика 
 ЧП им.Тимирязева.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронены 138 павших воинов РККА.
 Недалеко от села Хрущовая Никитовка находится городище скифских времён (V-III вв. до н.э.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины